Papier kopertowy to odmiana papieru do pisania zwykłego, o barwach jasnych, zazwyczaj jasnozielony i jasnoniebieski, w klasie V o gramaturze 60 g/m2, jednostronnie gładzony.

Kopertowy, Papier